Stanisław Marciniak (1888–1980) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, powstaniec wielkopolski
 Stanisław Marciniak (1915–1953) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Stanisław Marciniak (fizyk) – polski fizyk
 Stanisław Marciniak (ur. 1948) – profesor nauk ekonomicznych, ekonomista, finansista